Пухначёв (Пухначёва) — фамилия.

Известные носители 
 Пухначёв, Василий Михайлович (1910—1982) — советский поэт-песенник, писатель.
 Пухначёв, Владислав Васильевич (род. 1939) — советский и российский учёный, член-корреспондент РАН.
 Пухначёв, Юрий Васильевич (1941—2005) — советский и российский учёный-математик, исследователь колоколов, редактор журнала «Наука и жизнь»

Примечания